«Па́рус» — серія програмних продуктів ПП «Парус», призначена для автоматизації бізнес-задач підприємств малого та середнього бізнесу, великих корпорацій та холдингів, а також бюджетних установ і організацій.

Програмні продукти «Парус» широко використовуються не лише в державних організаціях й в установах України, а й комерційних компаніях.

Історія 
Група компаній "Парус" була заснована в 1990 році.

5 квітня 1993 компанія переїхала в повноформатний офіс у м. Києві для прийому та обслуговування клієнтів.

Перший продаж і впровадження в Україні відбулися в грудні 1991 (системи автоматизації розрахунку та нарахування заробітної плати «Парус-Заробітна плата»).

З 1994 року в м. Києві значно розширюється центр розробки програмних продуктів. Були розроблені й випущені програми для автоматизації бухгалтерського, кадрового, складського обліку та ін. Всі ці програмні продукти були об'єднані в дві комплексні системи: «Парус-Підприємство 4.ХХ» (для комерційних організацій) та «Парус-Бюджет 4.ХХ» (для бюджетних установ). У 1998 році вийшли на ринок комплексні системи управління «Парус-Підприємство 8» і «Парус-Бюджет 8» (на базі СКБД Oracle) для великих підприємств і організацій. В 1999 році на ринку з'явились системи «Парус-Підприємство 7» та «Парус-Бюджет 7» (на базі Visual FoxPro) для автоматизації управління та обліку на підприємствах малого і середнього бізнесу та в бюджетних установах відповідно, які успішно підтримуватимуться й надалі.

з 2011 року група компаній "Парус" випустила нову програмну платформу «jПарус». Модулі створені на основі нової платформи працюють з використанням «хмарних технологій».

Лінійки програмних продуктів «Парус» 
 JПарус — новітня програмна платформа, яка працює з використанням «хмарних технологій» для створення прикладних модулів автоматизації різноманітних управлінських, облікових або специфічних задач компаній та організацій. Сьогодні користувачам вже доступні модулі: jПарус-Менеджмент і Маркетинг, jПарус-Автотранспорт, jПарус-Персонал, jПарус-Пропускний режим, jПарус-Страхування.
 Парус-Підприємство 8 — ERP-система. Призначена для великих корпорацій, холдингів та підприємств, які мають розгалужену мережеву структуру. Система створена на базі СКБД Oracle з використанням архітектури «клієнт-сервер», має модульну побудову, що дозволяє охоплювати автоматизацію наступних задач: бюджетування, управління фінансами, управління виробництвом, здійснення планування та обліку на передільному і в дискретному виробництві, ведення бухгалтерського та податкового обліку, управління логістикою, розрахунок та нарахування заробітної плати, управління діловими процесами, управління автотранспортом, управління персоналом, ведення обліку виробничих нарядів, управління технічним обслуговуванням і ремонтами, управління конкурсними закупівлями, управління відносинами з клієнтами (CRM), автоматизація call-центрів та ін.
 Парус-Підприємство 7 — комплексна система для автоматизації управління підприємствами малого та середнього бізнесу різної галузевої спрямованості. Система створена з використанням Visual FoxPro та має модульну структуру. Система дозволяє автоматизувати всі облікові та низку управлінських задач підприємств: управління відносинами з клієнтами (CRM), ведення бухгалтерського обліку, управління логістикою, розрахунок та нарахування заробітної плати, управління персоналом, управління конкурсними закупівлями тощо.
 Парус-Бюджет — комплексна система автоматизації управління установами державного сектору економіки. Функціонал системи охоплює автоматизацію задач обліку фінансування, складання та контроль виконання кошторису, ведення бухгалтерського обліку, розрахунок та нарахування заробітної плати, управління персоналом, управління майном, управління автотранспортом тощо.
 ІАС Парус — Інтернет Консультант — довідкова інформаційно-аналітична система по законодавству України з on-line оновленням.

Посилання 
 Група компаній "Парус"

 Головбух: бюджет

 «Компьютерное обозрение»

Програмне забезпечення для бізнесу
Програмне забезпечення на Delphi
Хмарні обчислення